Светско првенство у пливању 2019. одржано је по 18. пут од 21. до 28. јула 2019. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима чији домаћин је био јужнокорејски град Квангџу. Такмичења су се одвијала у укупно 42 дисциплине, по 20 дисциплина у мушкој и женској конкуренцији и још две дисциплине у мешовитој конкуренцији. Све трке одржале су се на базену Општинског универзитетског центра за водене спортове Намбу.

Сатница такмичења 
Као и ранијих година, тако и на овом светском првенству такмичења су се одвијала у укупно 42 дисциплине, по 20 у мушкој и женској конкуренцији, те две штафетне трке у мешовитој мушко-женској конкуренцији.

 Сатница је по локалном времену UTC+9.

ЈПр = Јутарњи део програма (почетак од 10:00), ВПр = Вечерњи део програма (почетак од 20:00)

Земље и територије учесници 
На првенству су учестовале укупно 193 државе и територије, односно укупно 1.162 такмичара или 689 мушкараца и 473 жене.

  (2+0)
  (1+0)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+1)
  (1+1)
  (2+2)
  (1+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (3+1)
  (13+14)
  (4+3)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (5+4)
  (4+3)
  (2+1)
  (1+2)
  (2+2)
  (3+1)
  (2+1)
  (20+2)
  (2+0)
  (5+1)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+0)
  (1+0)
  (14+11)
  (2+1)
  (5+2)
  (1+1)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+1)
  (2+2)
  (5+2)
  (4+8)
  (2+2)
  (7+1)
  (1+1)
  (1+2)
  (2+0)
  (2+1)
  (5+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (1+2)
  (2+2)
  (8+3)
  (7+0)
  (5+3)
  (2+0)
  (8+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (22+11)
  (2+1)
  (15+10)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+2)
  (9+9)
  (17+12)
  (4+3)
  (2+2)
  (2+1)
  (1+0)
  (11+14)
  (2+1)
  (2+2)
  (20+23)
  (12+2)
  (2+2)
  (2+2)
  (3+3)
  (2+0)
  (1+2)
  (2+1)
  (2+1)
  (4+0)
  (2+1)
  (2+1)
  (2+1)
  (2+1)
  (3+3)
  (2+2)
  (2+0)
  (6+2)
  (1+1)
  (3+2)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+2)
  (4+1)
  (2+1)
  (1+2)
  (2+2)
  (16+9)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+0)
  Независни учесници (1+1)
  (17+11)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+1)
  (6+5)
  (3+1)
  (1+2)
  (1+0)
  (1+2)
  (2+2)
  (1+1)
  (2+2)
  (2+2)
  (3+1)
  (2+2)
  (13+9)
  (3+2)
  (6+4)
  (2+0)
  (3+1)
  (17+21)
  (2+1)
  (1+1)
  (1+1)
  (1+0)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+2)
  (0+1)
  (2+1)
  (7+5)
  (0+1)
  (2+0)
  (24+22)
  (3+1)
  (1+3)
  (2+0)
  (6+1)
  (2+1)
  (2+2)
  (3+3)
  (2+2)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+1)
  (8+7)
  (2+2)
  (2+1)
  (1+0)
  (6+0)
  (2+2)
  (2+1)
  (2+2)
  (3+4)
  (2+2)
  (7+4)
  (2+1)
  (9+9)
  (7+7)
  (2+2)
  (8+3)
  (0+1)
  (2+1)
  (2+5)
  (2+1)
  (2+1)
  (7+5)
  (2+5)
  (3+6)
  (2+2)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Мешовите штафете

Биланс медаља

Види још 
 Светско првенство у воденим спортовима
 Светско првенство у воденим спортовима 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

Светска првенства у пливању
Светско првенство у пливању 2019.
Светско првенство у воденим спортовима 2019.
Спорт у 2019.
Спорт у Јужној Кореји